Джани может означать:

 Джани — 32-я буква грузинского алфавита.

Персоналии 
 Джани, Андреа (род. 1970) — итальянский волейболист и тренер.
 Джани, Марио (1912—?) — итальянский футболист, вратарь.
 Джани, Прахлад (1929—2020) — индийский йогин и «святой отшельник».
 Джани, Эудженио (род. 1959) — итальянский юрист и политик.

См. также